Лос Вијехитос има више значења:

 Лос Вијехитос (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Вијехитос (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику